Voici la liste des planètes mineures numérotées de 456001 à 457000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 456001 à 457000

456001-456100

456101-456200

456201-456300

456301-456400

456401-456500

456501-456600

456601-456700

456701-456800

456801-456900

456901-457000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000